— японская фамилия. Известные носители:
 Миками, Синдзи (род. 1965) — японский геймдизайнер и продюсер.
 Миками, Сиори (род. 1989) — японская сэйю.